Гольдингер — еврейская фамилия (от названия города Гольдинген).

 Гольдингер, Екатерина Васильевна (1881—1973) — русская и советская художница.
 Гольдингер, Нехемье (Нико Гарденер, 1908—1989) — британский игрок в бридж.
 Гольдингер, Юлиус (Иоэль, Юлий) Александрович (1879—?) — русский врач (терапевт и рентгенолог), учёный-медик.